Владимир Константинович Воскресенский:
 Воскресенский, Владимир Константинович (1894—1968) — учёный-геолог.
 Воскресенский, Владимир Константинович (1893 или 1894—1916) — военный, герой Первой мировой войны.